Elitserien i innebandy för damer 2001/2002 var den högsta serien i innebandy i Sverige för damer för säsongen 2001/2002. Elitserien bestod av två serier, Elit norra och Elit södra, som vardera bestod av 8 lag. De fyra främsta i varje serie gick vidare till slutspel. Balrog IK blev svenska mästare efter finalvinst mot Örnsköldsviks SK med 7-4 i finalen på Hovet.

Elit norra
Lag 1–4: Slutspel.Lag 7: Nedflyttningskval.Lag 8–10: Nedflyttade.

Elit södra
Lag 1–4: Slutspel.Lag 7: Nedflyttningskval.Lag 8–10: Nedflyttade.

Slutspel

Kvartsfinaler
Iksu – Örnsköldsviks SK 0–2 i matcher (2–5, 2–5)
Södertälje IBK – Pixbo Wallenstam IBK 2–0 i matcher (6–4, 4–1)
IBF Falun – Halmstad IBK 2–0 i matcher (6–4, 5–4)
Balrog IK – Rönnby IBK 2–1 i matcher (7–8, 5–4, 6–5 sd)

Semifinaler
IBF Falun – Örnsköldsviks SK 1–2 i matcher (3–1, 3–5, 7–8 sd)
Balrog IK – Södertälje IBK 2–0 i matcher (7–3, 4–3)

Final
Stockholm, Hovet (2 340 åskådare), 20 april 2002: Balrog IK – Örnsköldsviks SK 7–4

Balrog IK blev svenska mästare 2001/2002.

Sport i Sverige 2001
Sport i Sverige 2002
2001/2002
Innebandysäsongen 2001/2002